Ditto (Pokémon), een Pokémon
 Beth Ditto (1981), Amerikaans zangeres en actrice

Zie ook 
 Dito (doorverwijspagina)